Tigerräka kan syfta på:

 Tigerräka – ett handelsnamn för jätteräkor
 Tigerräka (sötvatten) – en dvärgräka och lever helt i sötvatten